El término milagro económico polaco es usado para referirse al enorme desarrollo económico y social que experimentó Polonia a partir de 1992, luego de la implementación de la economía de mercado y de alinearse con las potencias occidentales, en donde la economía creció en una media del 4 % anual.

Crecimiento económico 
Desde 1992 y exceptuando la crisis por la Pandemia de COVID-19 Polonia ha crecido económicamente todos los años, ha multiplicado su Producto interno bruto ocho veces y el desempleo se mantuvo por debajo del 5% Este éxito económico se a logrado gracias a la implementación de la Terapia de choque implementada por el exministro de finanzas Leszek Balcerowicz llamado el Plan Balcerowicz

El 6 de octubre se presentó el programa en la televisión pública y en diciembre el Sejm aprobó un paquete de 10 actas, todas firmadas por el presidente Tadeusz Mazowiecki el 31 de diciembre de 1989. Estas fueron 

 Ley sobre la economía financiera dentro de las empresas estatales , que permitió que las empresas estatales se declararan en quiebra y puso fin a la ficción por la cual las empresas podían existir incluso si su eficacia y responsabilidad eran casi nulas. Eliminada la garantía de la existencia de todas las empresas de propiedad estatal independientemente de sus resultados financieros y eficiencia productiva, habilitó los procedimientos de insolvencia contra las empresas no rentables.
 Ley de Ley Bancaria , que prohibía la financiación del déficit presupuestario estatal por parte del banco central nacional y prohibía la emisión de nueva moneda.
 Ley de Créditos , que abolió las leyes preferenciales de créditos para empresas estatales y vinculó las tasas de interés a la inflación .
 Ley sobre tributación del aumento salarial excesivo , que introduce el llamado impuesto popiwek que limita el aumento salarial en las empresas estatales para limitar la hiperinflación .
 Ley de Nuevas Normas Tributarias , por la que se introduce una tributación común para todas las empresas y se suprimen los impuestos especiales que antes podían aplicarse a las empresas privadas por vía de decisión administrativa.
 Ley sobre la actividad económica de los inversores extranjeros , que permite a las empresas y particulares extranjeros invertir en Polonia y exportar sus beneficios al extranjero, eximiendo a las empresas con capital extranjero del pago del impuesto popiwek.
 Ley de Monedas Extranjeras , introduciendo la intercambiabilidad interna del złoty y aboliendo el monopolio estatal en el comercio internacional.
 Ley de Ley de Aduanas , creando una tarifa aduanera uniforme para todas las empresas.
 Ley de Empleo , por la que se regulan las funciones de las agencias de desempleo. Sancionar formalmente la existencia del paro.
 Ley de Circunstancias Especiales en las que un Trabajador Podría ser Despedido , protegiendo a los trabajadores de las empresas estatales de ser despedidos en gran número y garantizando subsidios de desempleo e indemnizaciones por despido.

Efectos 

Los efectos a corto plazo fue el fin de la escases de bienes básicos (como papel higiénico o ropa) y de alimentos. También el aumento de la inflación el cual fue un proceso necesario para ajustar los precios relativos y estabilizar el mercado. Esto hizo que desde 1992 el país se desarrollara ampliamente en lo económico y social. La implementación de instituciones de tipo occidental logró que se alineara con las potencias Occidentales y se adhiriera a la Unión Europea y a la OTAN.

Referencias 

Historia de Polonia (1989-actualidad)
Historia económica de Polonia
Milagro económico
Economía del siglo XX